Пункт в типографията е единица за измерване на кегела. В Европа 1 дидо-пункт = около 0,376 mm, 1 mm = 0,266 пункта, 12 пункта = 1 цицеро. В САЩ: 12 пункта = 1 пайк, 1 пункт = около 0,351 mm.

9 пункта е обикновеният вестникарски шрифт, 12 пункта – машинописният.

1 пункт = 1/72 инча.

Източници 

Типография